La Serie A 1901/02 fue la quinta temporada del Campeonato Suizo de Fútbol.

Este

Central

Oeste

Final

FC Zürich ganó el campeonato.

Referencias
RSSSF

1902
Fútbol en 1901
Fútbol en 1902
Suiza en 1901
Suiza en 1902